Винсент (вариант произношения — Венсан;  — побеждающий, победитель)

Имя (мужское)
 Винсент (род. 2011) — принц Датский, граф Монпеза.
 Винсент де Поль (Викентий де Поль; 1581—1660) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.
 Винсент из Бове — богослов и энциклопедист XIII века.
 Винсент Леринский — христианский святой V века.

Фамилия

 Винсент, Ава (род. 1975) — американская порноактриса.
 Винсент, Брэндон (род. 1994) — американский футболист, защитник.
 Винсент, Винни (род. 1952) — американский музыкант.
 Винсент, Гэйб (род. 1996) — нигерийский и американский баскетболист.
 Винсент, Джей (род. 1959) — американский профессиональный баскетболист.
 Винсент, Джон (1764—1848) — британский генерал от инфантерии.
 Винсент, Джун (имя при рождении Дороти Джун Смит; 1920—2008) — американская актриса.
 Винсент, Лоу (2006) — герой аниме-сериала Ergo Proxy
 Винсент, Ричард (род. 1931) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Винсент, Серина (род. 1979) — американская актриса.
 Винсент, Стронг (1837—1863) — американский военный, участник битвы при Геттисберге.
 Винсент, Фрэнк (1939—2017) — американский актёр кино и телевидения, музыкант, писатель, предприниматель.
 Винсент, Харл (1893—1968) — американский инженер и писатель-фантаст.
 Винсент, Эми (род. 1959) — американский кинооператор.
 Винсент, Ян-Майкл (1944—2019) — американский актёр.

Топоним
 Винсент — бывшее название Кауэхи (Kauehi), атолла в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия), входящего в состав коммуны Факарава.
 Винсент — город в штате Айова.
 Винсент — город в штате Алабама.
 Винсент — статистически обособленная местность в штате Калифорния.

Прочее
 Vinsent — белорусский певец.
 «Vincent» — песня Дона Маклина.
 «Винсент» — короткометражный мультфильм Тима Бёртона.

См. также 
 
 Викентий (имя)
 Сент-Винсент